Satoshi Yamaguchi kan henvise til følgende personer:

 Satoshi Yamaguchi (fodboldspiller, født i 1959) - en japansk fodboldspiller født i 1959.
 Satoshi Yamaguchi (fodboldspiller, født i 1978) - en japansk fodboldspiller født i 1978.